Lendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lendorff (* 1965), Schweizer Filmregisseur und Videokünstler
 Gertrud Lendorff (1900–1986), Schweizer Kunsthistorikerin und Schriftstellerin
 Ludwig Lendorff (1808–1853), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Lendorf
 Lehndorff